Il termine yttrotungstite può riferirsi alle seguenti specie mineralogiche:
Yttrotungstite-(Ce)
Yttrotungstite-(Y)